Mesillas bezeichnet:

 Mesillas (Aguascalientes), Ort in Mexiko
 Mesillas (Querétaro), Ort in Mexiko
 Mesillas (Sinaloa), Ort in Mexiko